

Prénom Drago 
Drago est un prénom masculin, croate, serbe, grec et slovène. En serbe cyrillique on l'écrit Драго. Son origine est slave et il signifie précieux.

Il existe également dans le nord du domaine occitan et vient cette fois-ci du latin dracus.

Existants 
 Drago Grubelnik (1976-2015), skieur alpin slovène ;
 Drago Mlinarec (1960-), joueur professionnel slovène de hockey sur glace ;
 Drago Vabec (1950-), footballeur yougoslave ;
 Drago Vuković (1983-), handballeur croate.

Fictifs 
 Drago Malefoy, personnage de la série Harry Potter.

Nom de famille Drago

Existants 
 Ana Drago (1975-), femme politique portugaise ;
 Billy Drago (1938-2019), acteur et producteur américain ;
 Eleonora Rossi Drago (Palmira Omiccioli) (1925-2007), actrice de cinéma et de théâtre italienne ;
 Fernando Sánchez Dragó (1936-), écrivain espagnol ;
 Gago Drago (1985-), kickboxeur néerlandais d'origine arménienne ;
 Gianni Drago (1938-), architecte et sculpteur italien ;
 Guillaume Drago (1960-), professeur de droit public français ;
 Jaime Drago (1959-), footballeur péruvien ;
 Luis María Drago (1859-1921), juriste et homme politique argentin ;
 Roberto Drago Burga (1923-2014), footballeur péruvien ;
 Roberto Drago Maturo (1951-), joueur et entraîneur péruvien de football, fils du précédent ;
 Roland Drago (1923-2009), juriste français ;
 Tony Drago (1965-), joueur de snooker professionnel maltais.

Fictifs 
 Ivan Drago est un boxeur dans le film Rocky 4.

Pseudonyme 

 Drago, de son vrai nom Víctor Manuel Soto Flores (né en 1975), est un catcheur (lutteur professionnel) mexicain.

Nom de famille Del Drago 
 Giovanni Battista Casali del Drago (1838 - 1908), cardinal italien ; 
 Luigi Del Drago (1776 - 1845), cardinal italien.

Autre 
 La Coupe Charles Drago est une compétition de football organisée en France entre 1953 et 1965.
 La Doctrine Drago (du nom de Luis María Drago) est une doctrine argentine.
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom serbe
Prénom slovène
Patronyme hispanique
Patronyme portugais